Felsinger ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Felsinger OPraem (* 1965), Prämonstratenser-Chorherr des Stiftes Geras
 Leonhard Felsinger (1888–1958), österreichischer Politiker (fraktionslos), Mitglied des Bundesrates aus der Steiermark
 Norbert Felsinger (* 1939), österreichischer Eiskunstläufer